Tadama ist der Familienname folgender Personen:

 Fokko Tadama (1871–1935), niederländischer Maler, Radierer und Zeichner
 Thamine Tadama-Groeneveld (1871–1938), niederländische Malerin